Universidad Bolivariana puede referirse a las siguientes instituciones:

 Universidad Bolivariana de Chile
 Universidad Bolivariana de Venezuela
 Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia
 Universidad Unión Bolivariana de Bolivia